Guanay (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Guanay (plaats), een plaats in deze gemeente
 Guanay (Cuba), een Cubaanse gemeente